Тете () је град на северозападу Мозамбика. Има око 305.722 становника (попис из 2017). Налази се на реци Замбези. Мост Самора Машел, дугачак један километар, који су 1973. године завршили Португалци, витална је веза на главном аутопуту који повезује не само северни и јужни део земље, већ и Зимбабве и Малави. Други мост јужно од града отворен је крајем 2014. како би се омогућио саобраћај ка Замбији или Малавију да заобиђе главни град провинције.

Становништво 

Предвиђено је да буде девети најбрже растући град на афричком континенту између 2020. и 2025, са растом од 5,56%.

Клима

Референце 

Градови у Мозамбику
Википројект географија/Насеља у Мозамбику